

Codici 
 DSK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dera Ismail Khan (Pakistan)

Persone 
 DSK – abbreviazione del nome del politico francese Dominique Strauss-Kahn